Aase steht für:

 Aase (Vorname), weiblicher Vorname
 Aase-Smith-Syndrom, auch Aase-Smith-Syndrom Typ I, äußerst seltene Erbkrankheit
 Aase-Syndrom, (Diamond-Blackfan-Syndrom, lat. Erythrogenesis imperfecta, auch Diamond-Blackfan-Anämie (DBA) oder chronische kongenitale hypoplastische Anämie), anämische Erkrankung
 (864) Aase, Asteroid
 eine Figur aus dem Drama Peer Gynt von Henrik Ibsen

Aase ist der Familienname folgender Personen:
 Dennis Aase (* 1944), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Gunnar Erdal-Aase (1918–1986), norwegischer Zehnkämpfer
 Ingvald Berentin Aase (1882–1948), norwegischer Politiker
 Jon Morton Aase (* 1936), US-amerikanischer Pädiater und Morphologe
 Ronny Brede Aase (* 1986), norwegischer Moderator
 Steinar Aase (* 1955), norwegischer Fußballspieler

Siehe auch:
 ASE